Анкара () е вилает в Централна Турция. Административен център на вилаета е едноименният град Анкара, който е и столица на Турция. Вилает Анкара е с население от 5 503 985 жители (по официални данни от 2018 г.) и обща площ от 25 706 кв.км. Разделен е на 25 общини (райони на Анкара), които формират населението на града и на едноименния вилает.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници 

Вилает Анкара